Die Türkiye 2. Futbol Ligi 1991/92 war die 29. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 31. August 1991 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 17. Mai 1992 mit dem 34. und letzten Spieltag abgeschlossen. Im Anschluss wurde vom 21. Mai bis 23. Mai 1992 die Qualifikation für den Balkanpokal zwischen den drei Gruppenersten ausgetragen.

In der Saison 1991/92 wurde die TFF 1. Lig wie in der Vorsaison auch in drei Gruppen unterteilt. Es spielten jeweils 18 Mannschaften in der „Gruppe A“ (A Grubu) und der „Gruppe B“ (B Grubu) und 17 Mannschaften in der „Gruppe C“ (C Grubu) um den Aufstieg in die Süper Lig beziehungsweise gegen den Abstieg in die damals drittklassige TFF 3. Lig. Die Einteilung der Mannschaften in die jeweiligen Gruppen wurde teilweise von der Vorsaison übernommen, lediglich die neu hinzugekommenen Auf- und Absteiger wurden per Auslosung in die jeweiligen Gruppen zugewiesen.

Die Tabellenersten aller drei Gruppen stiegen direkt in die höhere Süper Lig auf. Die Mannschaften auf den drei letzten Tabellenplätzen aller Gruppen stiegen in die TFF 3. Lig ab.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 41 Mannschaften die drei Absteiger aus der Süper Lig Adanaspor, Karşıyaka SK, Zeytinburnuspor und die neun Aufsteiger aus der damals drittklassigen TFF 3. Lig Üsküdar Anadolu SK, Küçükçekmecespor, Kayserispor, Bafraspor, Ispartaspor, Manisaspor, Bozüyükspor, Muşspor und Tarsus İdman Yurdu hinzugekommen.

Kocaelispor erreichte am Saisonende die Meisterschaft der Gruppe A und stieg damit nach vierjähriger Abstinenz wieder in die Süper Lig auf. In der Gruppe B erreichte Karşıyaka SK mit der Meisterschaft den direkten Wiederaufstieg. Kayserispor erreichte bereits am 28. Spieltag die Meisterschaft der Gruppe C und stieg damit nach sechsjähriger Abstinenz wieder in die Süper Lig auf.

Zum Saisonende waren aus der Gruppe A die Mannschaften Eskişehirspor, Fatih Karagümrük SK, Kasımpaşa Istanbul, aus der Gruppe B die Mannschaften Bozüyükspor, Altınordu Izmir, Gönenspor und aus der Gruppe C sind die Mannschaften Hatayspor, Elazığspor, Şekerspor abgestiegen.

Für den Balkanpokal qualifizierte sich von den drei Gruppenersten Karşıyaka SK durch ein 1:0-Finalsieg gegen Kayserispor.

Torschützenkönig der gesamten Liga und der Gruppe A wurde mit 28 Treffern Saffet Sancaklı vom westanatolischen Vertreter Kocaelispor. In der Gruppe B wurde mit 27 Treffern Erhan Kiremitçi von Karşıyaka SK Torschützenkönig, während in der Gruppe C Muammer Nurlu von Kayserispor mit 21 Treffern Torschützenkönig wurde.

Gruppe A

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Der Türkische Fußballverband (TFF) führt für alle drei Gruppen der 2. Lig separate Torschützenlisten, bestimmt aber den Torschützenkönig zum Saisonende aus einer einzigen zusammengefügten Torschützenliste.

Gruppe B

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Der Türkische Fußballverband (TFF) führt für alle drei Gruppen der 2. Lig separate Torschützenlisten, bestimmt aber den Torschützenkönig zum Saisonende aus einer einzigen zusammengefügten Torschützenliste.

Gruppe C

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Der Türkische Fußballverband (TFF) führt für alle drei Gruppen der 2. Lig separate Torschützenlisten, bestimmt aber den Torschützenkönig zum Saisonende aus einer einzigen zusammengefügten Torschützenliste.

Qualifikation zum Balkanpokal 
Um den Teilnehmer für den Balkanpokal zu bestimmen wurde zum Saisonende unter den drei Gruppenersten ein in zwei Etappen Qualifikationsturnier ausgetragen. Da für ein zwei etabiges K.-o.-System die Vierte Mannschaft fehlte, kam ein Team per Losfahren direkt ins Finale der Qualifikation, während die zwei anderen Gruppenersten in einer Halbfinalbegegnung den zweiten Finalisten ausspielen mussten. Hierbei kam Karşıyaka SK per Los direkt ins Finale, während Kocaelispor und Kayserispor den zweiten Finalisten ausspielen mussten.

Halbfinale

Finale

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der Türkiye 2. Futbol Ligi 1991/92 auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1991/92 auf angelfire.com (englisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1991/92 auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

1991/92
Fußballsaison 1991/92